Crescenzio – nome proprio maschile, variante di Crescenzo

 Crescenzio da Jesi – religioso italiano
 Crescenzio di Roma – santo del IV secolo
 Crescenzio di Roselle – vescovo italiano
 Pier Crescenzio – scrittore e agronomo italiano